Ce nom de famille peut prendre la forme Gagné ou Gagner.

Patronyme 

 Arsène Gagné (1910-1964), homme politique québécois ; 
 Dave Gagner (1964-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Éric Gagné (1976-), joueur professionnel québécois de baseball de la Ligue majeure de baseball ;
 Jean Gagné (1946-), producteur, réalisateur et scénariste québécois ;
 Jean Gagné (1950-), ancien catcheur professionnel de la WWE québécoise ; 
 Kevin Gagné (1992-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Marc Gagné ((1939-),  écrivain, compositeur, ethnomusicologue, organiste ;
 Michel Gagné (1957-), joueur d'échecs, un bénévole, un écrivain et un conférencier canadien ;
 Paul Gagné, traducteur littéraire québécois ;
 Paul Gagné (1962-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey ;
 Robert Mills Gagné (1916-2002), psychologue américain ;
 Sam Gagner (1989-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Serge Gagné (1946-), producteur, réalisateur et scénariste québécois ; 
 Simon Gagné (1980-), joueur professionnel québécois de hockey sur glace ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey de 1999 à 2014.

Toponyme 

 Rivière Gagné, affluent de la rivière Osgood (versant de la rivière Palmer, rivière Bécancour et fleuve Saint-Laurent).

Voir aussi

Articles connexes 
 Transcontinental Gagné, une imprimerie québécoise
 
 , une branche de la famille Gagné qui a pris le nom Bellavance

Homonymie de patronyme